RTK steht für:
 Rundumtonkombination, eine Sondersignalanlage für Einsatzfahrzeuge
 Radio Televizioni i Kosovës, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt im Kosovo
 Radio Timor Kmanek
 Reichstheaterkammer, eine von sieben Einzelkammern der Reichskulturkammer
 Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat
 engl. Real Time Kinematic, ein präzises Positionierungsverfahren der (GPS-)Satellitennavigation, siehe Echtzeitkinematik
 Rezeptor-Tyrosinkinase
 die Regionale Tarifkooperation Schwarzwald-Baar-Heuberg, ein ehemaliger ÖPNV-Dachtarif im südlichen Baden-Württemberg
 den Rheingau-Taunus-Kreis mit Sitz in Bad Schwalbach

Abkürzung